NHK pode se referir a:

 Nippon Hōsō Kyōkai, emissora pública de televisão no Japão.
 NHK ni Youkoso!, anime baseado no romance do mesmo nome do autor Tatsuhiko Takimoto.

Desambiguação